Carlos Maldonado –  allenatore di calcio ed ex calciatore venezuelano
 Carlos Maldonado – atleta argentino
 Carlos Maldonado – giocatore di baseball venezuelano